Goldi — український бренд одягу, відмінними рисами якого є стильний, екологічний та високоякісний одяг за доступними цінами. Головний офіс та фабрика компанії розташовані в Рівному, Україна. Саме тут у 2013 році відкрився перший магазин Goldi.

Історія 
Історія бренду Goldi розпочинається у 1990 році, за 23 роки до офіційного відкриття першого магазину, коли у майбутнього засновника Олега Червонюка зароджується ідея концепту підприємства. Успішно займаючись торгівлею та орієнтуючись на найбільші ринки Польщі, Індії та Сирії, у 1998 році Олег купує першу швейну фабрику «Раскова». Налагоджується робота фабрики і починається її активний розвиток.  

У 2001 році швейне виробництво стає замалим, тому відбувається його розширення, за рахунок виробництва трикотажу та початку міжнародної співпраці з Німеччиною. Завдяки цьому, у 2002 створюється ще одна фабрика, під назвою «Едельвейс». У наступні 5 років компанія переходить з оптових партій на роздрібну торгівлю та відкриває власні торгівельні точки в Одесі, Хмельницькому, Харкові та Чернівцях.  

В 2008 відбувається придбання промислового гіганта, а саме фабрики «Льонокомбінат». З цієї події починається виробництво власного полотна і у 2013 році відкривається перший офіційний брендовий магазин Goldi. 

2014-2016 — стають роками розширення виробничих потужностей і купівлі фабрик в містах Нетішин, Шепетівка та Волочиськ, Хмельницької області. Активне збільшення кількості магазинів дає змогу остаточно перетворити бренд Goldi в мережу національного масштабу. Поступово охоплюються торгові площі в усіх куточках України (Київ, Житомир, Луцьк, Львів, Одеса, Полтава, Херсон, Чернігів, Черкаси, Вінниця, Тернопіль, Івано-Франківськ, Хмельницький, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг). Відкривається інтернет-магазин. 

У 2017 Дмитро Червонюк розробляє та запускає джинсову лінію на виробництві. Компанія виходить на міжнародну арену, відкриваючи два великих магазини на європейських торгових площах у Вроцлаві та Варшаві. Протягом наступних 2 років підприємство активно працює над удосконаленням логістичної політики і розширенням команди дизайнерів. 

З 2020 компанія впроваджує власне дизайнерське бюро в столиці і запускає нову технологію обробки та фарбування тканої сировини і поліефірних тканин.

Концепція 
Філософія компанії побудована на поширенні в сучасній українській моді свободи думки та стилю доступних кожному. Активна співпраця з спеціалістами світового рівня дозволяє об'єднувати у своїх товарах тенденції найвідоміших будинків моди Лондону, Мілану та Парижу.

«У них повний цикл — від створення тканини до пошиття, – каже власник магазинів Andre Tan та дизайнер Андре Тан. Це унікальна ситуація для української компанії». 

Підтримуючи розвиток екологічних тенденцій в Україні, компанія повністю відмовилась від викорстання газу та перейшла на відновлювальні джерела енергії, збільшуючи щороку частку використання еко сировини та матеріалів, які розкладаються природнім шляхом. Завдяки залученню сучасної голандської системи очищення води виробництво не забруднює водойми та зберігає навколишнє середовище України.

Продукція Goldi 
За правилами компанії товар в магазинах оновлюється двічі на тиждень. Магазини Goldi мають чоловічу, жіночу а також дитячу лінії одягу, кожна з яких поділяється на верхній та нижній одяг. Також каталог продукції Goldi включає одяг категорії унісекс та аксесуари для дому.

Крамниці 
На липень 2022 року, в Україні було відкрито 27 крамниць Goldi:

 Київська область: 7 крамниць
 Вінницька область: 1 крамниця
 Волинська область: 1 крамниця
 Дніпропетровська область: 1 крамниця
 Житомирська область: 1 крамниця
 Запорізька область: 1 крамниця
 Івано-Франківська область: 1 крамниця
 Львівська область: 1 крамниця
 Полтавська область: 1 крамниця
 Рівненська область: 1 крамниця
 Тернопільська область: 1 крамниця
 Хмельницька область: 1 крамниця
 Черкаська область: 1 крамниця
 Чернігівська область: 1 крамниця

Примітки

Посилання 

 
 
 Рівненський льонокомбінат - шлях до відродження. на Youtube
 Одяг Made in Ukraine | Як працює Рівненський Льонокомбінат (Goldi) на Youtube
 Золотая мечта: как украинский производитель одежды Goldi бросил вызов международным брендам и что из этого вышло
 «У нас швачки отримують не менше, ніж у Польщі. Тут, у Рівному»
 А ми до Вас з Тетяною Волковою (Дарина Уманець, головний дизайнер Рівненського льонокомбінату) на Youtube
 В Україні є «GOLDI»: як розвивається під час війни рівненський бренд одягу
 Дефіцит брендів. Імпорт одягу до України впав на 60%, а H&M та Zara не поспішають відкриватися. Чи є шанс у українських виробників

Бренди одягу України
Підприємства, засновані 2008
Виробники одягу України
Підприємства Рівного